Областите (; произнася се кярк или кярке) са първото ниво на административно-териториално деление в Албания. Наброяват 12 и заменят бившите окръзи (), които през 2014 година са елиминирани като административно-териториална единица. На свой ред 12-те области в Албания са разделени на 61 общини (), които са второстепенните административни единици в страната.

Списък на областите в Албания

Източници

Вижте също 

 Общини в Албания
 Административно деление на Албания

Административно деление на Албания